Francesco Curci – imprenditore e editore italiano
Francesco Curci – politico italiano
Francesco Curci – pseudonimo di Francesco Paura, rapper italiano